Карл Густаф Хаммарстен (; род. 2 сентября 1967 года, Стокгольм, лен Стокгольм, Швеция) — шведский актёр театра и кино.

Биография 
Густаф Хаммарстен учился в театральной школе, затем в театральной академии в Стокгольме, которую закончил в 1995 году. Дебют в кино для Густафа состоялся ещё в 1991 году в сериале и затем в 1992 году в фильме «Благие намерения». В 1994 году Хаммарстен выступил в Норрландской опере. Играл роли в Королевском драматическом театре, Городском театре Стокгольма, Городском театре Гётеборга, театре «Ваза», театре «Орион» и др. Кроме того, Густаф выступает на телевидении.

Избранная фильмография

Личная жизнь 
Густаф Хаммарстен живёт с актрисой Джессикой Лидберг.

Примечания

Ссылки 
 
 Густаф Хаммарстен на сайте КиноПоиск
 Gustaf Hammarsten - Mats Bax
 Gustaf Hammarsten - Sommar & Vinter i P1

Актёры Швеции
Актёры телевидения Швеции
Актёры XX века
Актёры XXI века
Родившиеся в Стокгольме